Фізичне тіло — базове поняття фізики, певна сутність, яку можна розглядати як єдине ціле й характеризувати певними фізичними величинами.
 Тіло (алгебра) — поняття абстрактної алгебри.
 Геометричне тіло — зв'язна частина простору, обмежена замкнутою поверхнею своєї зовнішньої границі. 
 Тіло (біологія)
 Тіло — умовна назва матеріальної оболонки людини як протилежності її духовному, психічному світові.
 Тіло — те саме, що тулуб.

Джерела та література 
 О. Гомілко. Тіло (тілесність) //